Le toponyme « Petit-Rocher » peut signifier :

Canada

Nouveau-Brunswick
 Petit-Rocher est un village côtier situé dans le comté de Gloucester, au nord-est du Nouveau-Brunswick.
 Petit-Rocher-Nord ou Devereaux est un village du comté de Gloucester, au nord-est du Nouveau-Brunswick.
 Petit-Rocher-Sud est un village du comté de Gloucester, au nord-est du Nouveau-Brunswick.
 Petit-Rocher-Ouest est une autorité taxatrice de la paroisse de Beresford (Beresford-Sud), située dans le comté de Gloucester, au nord-est du Nouveau-Brunswick.
 Gare de Petit-Rocher, située au village de Petit-Rocher et desservie par le train l'Océan de Via Rail Canada faisant la liaison entre Montréal et Halifax.

Québec

 Rivière du Petit Rocher (La Tuque), située en Haute-Mauricie, dans le territoire de La Tuque.